Kirrweiler (bij Lauterecken), een plaats in het Duitse district Kusel, Rijnland-Palts
Kirrweiler (Rijnland-Palts), een plaats in het Duitse district Südliche Weinstraße, Rijnland-Palts